Clarence Seedorf, född 1 april 1976 i Paramaribo, Surinam, är en nederländsk fotbollstränare och före detta fotbollsspelare. Hans senaste tränaruppdrag var som förbundskapten för Kameruns landslag.

Seedorf är den enda hittills som vunnit UEFA Champions League med tre olika klubbar, AFC Ajax (1995), Real Madrid (1998) och AC Milan (2003, 2007).

Klubbkarriär 
Seedorf startade sin seniorkarriär i den nederländska klubben AFC Ajax som höger mittfältare. Den 29 november 1992 debuterade han för A-laget mot FC Groningen vid 16 års ålder. 1995 vann han Champions League som innermittfältare med Edgar Davids.

Han skrev kontrakt med italienska Sampdoria som trots sina blyga meriter hade ett starkt satsande lag med spelare som Juan Sebastián Verón, Vincenzo Montella och Christian Karembeu. Seedorf spelade en säsong (32 ligamatcher) för i Blucerchiati innan han flyttade till Spanien och storklubben Real Madrid.

Seedorf var en viktig kugge i Fabio Capellos lagbygge när han vann ligan med Real Madrid säsongen 1996–97. Under sin andra säsong för Los Blancos lyckades Seedorf vinna sin andra medalj i Champions League.

Tisdag 14 januari 2014 skrev han på som tränare för AC Milan, klubben där han tillbringade 10 år som spelare. Samtidigt avslutade han sitt spelarkontrakt med Botafogo och även sin hela sin spelarkarriär.

Tränarkarriär 
Trots bra resultat med Milan fick Seedorf lämna tränarposten efter fyra månader till förmån för sin före detta lagkamrat, Filippo Inzaghi. Efter kortare sejourer i kinesiska Shenzhen FC och La liga-klubben Deportivo La Coruña tog Seedorf 2018 över som förbundskapten för Kameruns landslag. Landsmannen och före detta lagkamraten Patrick Kluivert fick rollen som assisterande tränare. Efter att laget åkt ut tidigt i slutspelen i Afrikanska mästerskapen 2019 blev Seedorf och Kluivert sparkade från sina uppdrag.

Klubbstatistik som spelare

Meriter

Klubblag 
 Ajax
 Eredivisie (2): 1993–94, 1994–95
 KNVB Cup (1): 1992–93
 Johan Cruijff-schaal (2): 1993, 1994
 Uefa Champions League (1): 1994–95

 Real Madrid
 La Liga (1): 1996–97
 Supercopa de España (1): 1997
 Uefa Champions League (1): 1997–98
 Interkontinentala cupen (1): 1998

 Milan
 Serie A (2): 2003–04, 2010–11
 Coppa Italia (1): 2002–03
 Italienska supercupen (2): 2004, 2011
 Uefa Champions League (2): 2002–03, 2006–07
 Uefa Super Cup (2): 2003, 2007
 VM för klubblag (1): 2007

Individuella meriter 
 Årets nederländska talang (2): 1993, 1994
 FIFA 100
 Uefas utmärkelse Bäste mittfältare: 2006–07
 FIFA Club World Cup Silverbollen (1): 2007
 Uefas utmärkelse årets lag (2): 2002, 2007
 Real Madrids århundradets lag: 2008
  Kommendörsgrad av Gula Stjärnans hedersorden av Suriname: 2007
  Nederländska Oranien-Nassauorden (riddarorden) : 2011
 L'Equipes utmärkelse Europas dream-team
 Nelson Mandela Legacy Champion

Källor

Referenser 

Nederländska fotbollsspelare
Nederländska fotbollstränare
Födda 1976
Fotbollsspelare i Botafogo FR
Spelare i AC Milan
Spelare i FC Internazionale Milano
Spelare i Real Madrid
Spelare i UC Sampdoria
Spelare i AFC Ajax
Spelare i Eredivisie
Spelare i Serie A
Spelare i La Liga
Spelare i Campeonato Brasileiro Série A
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 1996
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2000
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2004
Spelare i VM i fotboll 1998
Män
Fifa 100
Levande personer
Personer från Paramaribo
Nederländska landslagsspelare i fotboll
Förbundskaptener för Kameruns herrlandslag i fotboll